{{Сезон спортивного соревнования
| название = Вторая лига Казахстана по футболу
| логотип = 
| время проведения = 15 апреля 2021 — 31 октября 2021
| кол-во команд = 23
| города = 17
| победитель = Жетысу М — Северо-Восток
 Каспий М — Юго-Запад''
| второе место = Астана М — Северо-Восток
 Яссы — Юго-Запад
| третье место = Женис — Северо-Восток
 Атырау М — Юго-Запад
| кол-во игр = 
| кол-во голов = 
| лучший бомбардир = Станислав Басманов (Астана М)
| результат бомбардира = 21 мячей
| предыдущий розыгрыш = 2020
| следующий розыгрыш = 2022
}}Первенство Казахстана Второй лиги по футболу 2021 года — 20-й турнир Второй лиги, в котором приняли участие 23 клуба, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»). Победители конференции получали выход в Первую лигу следующего сезона.

 Итоговые таблицы 
 Конференция «Северо-восток» 

 Конференция «Юго-запад» 

 Статистика Бомбардиры'''

Ссылки 
 

Футбол в Казахстане в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021